Жозеф Дени Пикар (; 1761—1826) — французский военный деятель, генерал-лейтенант (1820 год), барон (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Начал службу 3 ноября 1780 года солдатом в полку Ларошфуко. 4 апреля 1790 года вышел в отставку. 1 мая 1790 года вступил в Национальную гвардию Парижа без оплаты, а 30 декабря 1791 года стал конным жандармом 4-й бригады Парижа. 13 декабря 1792 года стал квартирмейстер-казначеем 1-го дивизии жандармерии, затем служил с 1 января 1793 года в качестве адъютанта генерала Ушара.

С 1792 по 1796 годы служил в Рейнской армии. Представителями народа был произведён в командиры батальона штаба, а 9 сентября 1793 года был переведён в кавалерию. 8 ноября 1793 года временно произведён в полковники штаба. Отличился в сражениях при Висамбуре и Ландау. Генералы Гош и Дезе предложили ему звание бригадного генерала, но Пикар отказался. С 13 апреля 1796 года без служебного назначения.

Вернулся к активной службе 23 мая 1796 года. Принял участие в битве при Кастильоне 5 августа 1796, где смело атаковал три неприятельских полка кавалерии, загнал их на холм и захватил прикрывавшую их артиллерию. 8 сентября 1796 года в битве при Бассано он вновь провёл несколько успешных атак, захватил полковника гусар Эрдеди и две пехотные роты. 16 сентября 1796 года генерал Бонапарт назначил Пикара командиром 1-го гусарского полка (был утверждён 8 января 1797 года). С большим отличием провёл кампании 1796-99 годов в составе Армии Италии.

При Ангиари 14 января 1797 года его полк умело действует на всех этапах сражения. В феврале при Тревизо энергично атаковал конницу противника, и гнал её до Ловадины. 12 марта 1797 годы под огнём противника перешёл Пьяве, затем атаковал улан, и гнал их вверх до Конельяно, взяв множество пленных. 19 марта провёл очередную удачную атаку против австрийской кавалерии у Градиска, затем занял с 50 гусарами Тоскану. 26 марта 1799 года в битве при Сан-Паоло атаковал и захватил редуты неприятеля. 5 апреля 1799 года в битве при Вероне он расположился в тридцати шагах впереди своего полка вместе с сапёром, и оставался твёрдым под градом пуль и картечи. Его действия перед лицом врага вдохновили гусар, и они до вечера удерживали свои позиции. 12 мая 1799 года решительно атаковал колонну русских, в результате чего она была полностью разгромлена, но он не остановился, и продолжал гнать неприятеля до Бассиньяна на реке По, где многие утонули, а две пушки остались в руках французов. 16 мая 1799 года в битве при Александрии он продемонстрировал много уравновешенности и бесстрашия.

Продолжил службу в Армии Граубюндена. 26 февраля 1803 года был произведён в бригадные генералы. 3 мая 1803 года возглавил бригаду лёгкой кавалерии Армии Ганновера. С 29 августа 1805 года его бригада входила в состав 1-го корпуса Великой Армии. Сражался при Аустерлице. В 1806 году возглавил 3-ю бригаду 1-й драгунской дивизии. Покрыл себя славой в битве при Эйлау 8 февраля 1807 года, где был ранен мушкетной пулей. После этого был переведён в состав Резервной армии маршала Келлерманна, где отвечал за проверку кавалерии 2-го и 3-го военных округов.

18 августа 1808 году назначен в 4-й военный округ. 20 декабря 1808 года присоединился к Армии Испании. 27 марта 1809 года был отозван в Париж, 6 апреля влился в состав Армии Германии. С 10 июня – Резервной армии Германии. С 14 августа 1809 года без служебного назначения.

6 августа 1811 года вернулся к службе с назначением к генералу Лакюэ. Занимал различные административные должности.

После первой Реставрации с 1 сентября 1814 года без назначения. 1 ноября получил от военного министра специальную миссию в 42-х департаментах. 4 сентября 1815 года отправлен в отставку.

16 августа 1820 года получил звание генерал-лейтенанта.

Воинские звания 
 Бригадир (14 сентября 1784 года);
 Вахмистр (3 апреля 1787 года);
 Командир батальона штаба (1793 год);
 Полковник штаба (8 ноября 1793 года, утверждён в чине 6 ноября 1794 года);
 Бригадный генерал (26 февраля 1803 года);
 Генерал-лейтенант (16 августа 1820 года).

Титулы 
 Барон Пикар и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 1 июня 1808 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (29 июля 1814 года)

Примечания

Литература 
 A. Lievyns, Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion-d'honneur, biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre, Bureau de l’administration, janvier 1844, 529 p.

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Бароны Империи (Франция)
Участники сражения при Аустерлице